Baureihe 73 steht für Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'B2 der Deutschen Reichsbahn:

 73 001 bis 028: Pfälzische P 2.II
 73 031 bis 124: Bayerische D XII
 73 125: Elsaß-Lothringische T 7
 73 131 bis 139: Bayerische Pt 2/5 N
 73 201: Bayerische Pt 2/5 H